Aquaduct (watergang), een bouwwerk
 Romeins aquaduct, een type bouwwerken van de Romeinen
 Aquaduct van Patara, een aquaduct in Patara
 Aquaduct van Sylvius, een structuur in de hersenen